Карлос Алберто може да се отнася за:

 Карлос Алберто Парейра (р. 1943) – бразилски футболен треньор
 Карлос Алберто Ройтеман (1942 – 2021) – аржентински пилот от Формула 1
 Карлос Алберто Торес (1944 – 2016) – бразилски футболист и треньор

Вижте също 
 Карлос